

Обчислювальна техніка 
CLI — абревіатура що може означати:
 Інтерфейс командного рядка () — текстовий інтерфейс користувача, в якому інструкції можна дати тільки введенням із клавіатури текстових рядків.
 Common Language Infrastructure — технічний стандарт, розроблений корпорацією Microsoft та стандартизований ISO і ECMA.

Інше 
CLI - число 151 в римській системі числення.